La First Division 1891-1892 è stata la 4ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 5 settembre 1891 e il 30 aprile 1892 e concluso con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Johnny Campbell (Sunderland) con 32 reti.

Stagione 
Le iscritte alla Football League aumentarono di due. Le nuove iscritte furono il  e, dopo un anno di assenza, lo .

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocesse in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il West Bromwich automaticamente salvo in quanto detentore della FA Cup.
L'Accrington e lo Stoke City sono state poi ripescate per allargamento degli organici.

Risultati

Tabellone

Calendario 

5 settembre 1891

7 settembre 1891

12 settembre 1891

14 settembre 1891

19 settembre 1891

21 settembre 1891

26 settembre 1891

28 settembre 1891

1º ottobre 1891

3 ottobre 1891

10 ottobre 1891

17 ottobre 1891

24 ottobre 1891

31 ottobre 1891

2 novembre 1891

7 novembre 1891

9 novembre 1891

14 novembre 1891

21 novembre 1891

28 novembre 1891

5 dicembre 1891

5 dicembre 1891

12 dicembre 1891

19 dicembre 1891

25 dicembre 1891

26 dicembre 1891

28 dicembre 1891

1º gennaio 1892

2 gennaio 1892

4 gennaio 1892

9 gennaio 1892

23 gennaio 1892

6 febbraio 1892

13 febbraio 1892

20 febbraio 1892

27 febbraio 1892

1º marzo 1892

5 marzo 1892

12 marzo 1892

19 marzo 1892

26 marzo 1892

2 aprile 1892

4 aprile 1892

9 aprile 1892

11 aprile 1892

15 aprile 1892

16 aprile 1892

18 aprile 1892

23 aprile 1892

30 aprile 1892

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Sunderland (21)
 Minor numero di sconfitte: Sunderland (5)
 Migliore attacco: Sunderland (93 reti fatte)
 Miglior difesa: Preston (31 reti subite)
 Miglior media goal: Sunderland (2.583)
 Maggior numero di pareggi: West Bromwich, Blackburn (6)
 Minor numero di pareggi: Aston Villa, Sunderland (0)
 Maggior numero di sconfitte: Darwen (19)
 Minor numero di vittorie: Darwen (4)
 Peggior attacco: Darwen, Stoke City (28 reti segnate)
 Peggior difesa: Darwen (112 reti subite)
 Peggior media goal: Darwen (0,339)

Fonti e bibliografia

Note

Voci correlate 
 Second Division 1891-1892
 FA Cup 1891-1892

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1891
Calcio nel 1892
1891